Андерсон, Владимир: Андерсон, Владимир Александрович (1849—1884) — русский поэт, писатель-беллетрист и художник-карикатурист.
 Андерсон, Владимир Максимилианович (1880—1931) — российский и советский библиограф и историк.

См. также 
 Андерсон, Вольдемар Петрович (или Андерс Владимир Петрович; 1883—1938) — советский художник реалистического направления.

Примечания